Marie Alžběta Šlesvicko-Holštýnsko-Gottorpská (21. března 1678, Hamburk – 17. července 1755, Quedlinburg) byla od roku 1718 abatyší z Quedlinburgu.

Vévodkyně Marie Alžběta se narodila v Hamburku jako nejmladší dítě vévody Kristiána Albrechta Holštýnsko-Gottorpského a jeho manželky, dánské princezny Frederiky Amálie. Uvažovalo se o ní jako o nevěstě švédského krále Karla XII., ten i však odmítl.

V roce 1718 byla zvolena abatyší Quedlinburgu. Pruští králové, kteří jako braniborští kurfiřti získali v roce 1698 patronát nad tímto opatstvím-knížectvím, se však pokusili vnutit tomuto malému státu ve Svaté říši římské, svou autoritu. Pokusili se ovlivnit volbu abatyše a dosadit na její místo svou vlastní příbuznou. Marie Alžběta byla během interregna zvolena několikrát, zatímco opatství-knížectví bylo ovládáno Marií Aurorou von Königsmarck. Pruský král Fridrich Vilém I. ale každou volbu odmítl a císař Karel VI. následně odmítl volby potvrdit. Volby však nakonec proběhly, ale výběr vévodkyně šlesvicko-holštýnsko-gottorpské místo pruské princezny způsobil rozruch. Kvůli svým sporům s pruským králem se Marie Alžběta obrátila na císaře Svaté říše římské, ale bez úspěchu.

Jako vládkyně obnovila Marie Alžběta hrad, opatství a jeho kostel svatého Serváce, kde také byla později v Quedlinburgu pohřbena. Po její smrti byla nakonec novou abatyší zvolena pruská princezna Anna Amálie Pruská.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 21. března
Narození v roce 1678
Narození v Hamburku
Úmrtí 17. července
Úmrtí v roce 1755
Úmrtí v Sasku-Anhaltsku
Abatyše
Holstein-Gottorp
Ženy